Olaszország
Calice al Cornoviglio, település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében
Calice Ligure, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében